"Onamo, `namo!" (crnogorski: Онамо, 'намо!, Onamo 'namo!) je pjesma crnogorskog kralja Nikole I., 1867. godine.

Tekst (na srpskom)

Vanjske poveznice 

 mp3 verzija pjesme

Crna Gora pod vlašću Petrovića (1696. – 1918.)
Srpske domoljubne pjesme